Farnsworth může být:

 Farnsworth House – dům 89 km jihozápadně od centra Chicaga v USA

příjmení
 Emma Justine Farnsworth (1860–1952) – americká fotografka
 Philo Farnsworth (1906–1971) – americký vynálezce
 Terry Farnsworth (* 1942) – americký a kanadský zápasník – judista a herec